Sorento puede hacer referencia a:

 Kia Sorento, modelo de automóvil de la marca Kia
 Sorento (Illinois), Estados Unidos